Saurenhaus ist der Name zweier Ortslagen in Wuppertal:

 Saurenhaus (Dönberg), im Wohnquartier Dönberg
 Saurenhaus (Varresbeck), im Wohnquartier Varresbeck